Труба:

Инструмент 
Музыкальный инструмент
 Труба — музыкальный инструмент.
 «Труба Аиды» (или «египетская труба») — особый вид фанфары, созданный Джузеппе Верди в 1870 году.
 Орга́нные трубы — издающие звук трубы орга́на, которые резонируют на определённой частоте, когда сжатый воздух приводится в движение через них.

Другой инструмент
 Фотографическая зенитная труба (ФЗТ) — астрометрический инструмент для совместных определений широты и поправки часов по наблюдениям околозенитных звёзд.

Изделие 
 Труба — промышленное изделие на основе полого профиля постоянного сечения.
 Металлополимерные трубы
 Полимерные трубы
 Стеклопластиковые трубы
 Трубы большого диаметра
 Профильная труба

Конструкция, сооружение 
 Водосточная труба — труба для обеспечения водостока
 Дренажная труба
 Водопропускная труба — инженерное сооружение для пропуска водных потоков под дорогой или иным линейным объектом.

 Дымовая труба — строительная конструкция.
 Труба судна
 Дымовая труба Анаконды  в г. Анаконда, штат Монтана
 Коаксиальный дымоход

 Аэродинамическая труба
 Вертикальная аэродинамическая труба
 Большая аэродинамическая труба в г. Берлин

Анатомия 
 Евстахиева труба или слуховая труба — канал, сообщающий полость среднего уха с глоткой.

Устройство 
 Труба Красникова — гипотетическое устройство для космических путешествий с искривлением пространства-времени в постоянных сверхсветовых туннелях.

Топоним 
 Труба — хутор, Новоузенский район, Саратовская область, Россия.
 Труба-Ю — река в Шурышкарском районе Ямало-Ненецкого АО.

Персоны 
 Труба, Джейкоб (род. 1994) — американский хоккеист, защитник.
 Труба, Юлиан Бенджамин — первый избранный мэр Хакни с момента его избрания в октябре 2002 года.

Прочее 
 Зрительная труба или подзорная труба.
 Труба Рубенса (труба стоячей волны, огненная труба) — физический эксперимент по демонстрации стоячей волны.
 Трубы — шляхетский герб Речи Посполитой, включающий 186 родов.
 Труба Ранка
 Труба (также Ты Труба, тытруб) — шуточное название YouTube

См. также 

 Трубач (значения)
 Трубка
 Трубы
 Трубная
 Трубный
 Раструб
 Патрубок
 Трубопровод
 Список самых высоких труб